La nazionale di baseball ceca Under-15 rappresenta la Repubblica Ceca nelle competizioni internazionali di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 
 1993 :  3°
 1995 :  2°
 1997 :  2°
 1999 :  2°
 2002 :  2°
 2004 :  1°
 2006 :  3°
 2007 :  1°
 2008 :  3°
 2009 :  3°
 2010 :  2°
 2011 :  2°
 2013 :  2°
 2014 :  2°
 2015 :  2°
 2016 :  1°
 2017 :  3°

Collegamenti esterni

Under-15